

Сомонійон — селище, район імені Абуабдулло Рудакі, РРП
 Сомонійон — село, район імені Мір Саїда Алії Хамадоні, Хатлонська область
 Сомонійон — село, Фархорський район, Хатлонська область